Bogusze ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bogusze (Prostki), Ort im Powiat Ełcki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Bogusze (Sokółka), Ort im Powiat Sokólski
 Bogusze (Wyszki), Ort im Powiat Bielski

Siehe auch:
 Bogusz
 Boguszów, Boguszów-Gorce
 Boguszyn
 Boguszyce